Carl Wilhelm Eduard Schadrack, (Frankfurt an der Oder, 14 de setembro de 1815 — Berlim, 7 de abril de 1899) foi alemão que se estabeleceu por um tempo na colônia de Blumenau, onde cargo de primeiro suplente do sub-delegado de polícia da colônia.

Embora não tivesse tido grande projeção na administração da colônia de Blumenau, por ter se dedicado mais aos negócios, Carl Wilhelm Eduard Schadrack (ou Eduardo Schadrack como era conhecido) foi uma figura bastante interessante no passado da cidade de Blumenau.

Teve conhecimento da fundação de Blumenau durante uma viagem ao redor da América do Sul, que o conduziu até a costa ocidental do México. Ao regressar, desembarcou no Chile, tendo feito então a travessia do continente sul-americano, transpondo a cavalo os Andes e a Argentina. Em Buenos Aires esteve em negociação com o governo argentino a respeito de concessões de terras para a colonização, não tendo porém chegado a bom termo as conversações. 

Continuou a viagem via terrestre até Blumenau, onde chegou em 1858. Voltou à Alemanha e trouxe, em 1861, a sua família para ali fixar residencia. Construiu sua casa em 1863, aonde nasceu seu único filho varão, Ferdinand Ernst Schadrack, em 1866.

Durante vários anos Carl Wilhelm Eduard Schadrack exerceu o cargo de primeiro suplente do sub-delegado de polícia da colônia de Blumenau, para o qual foi nomeado a 28 de outubro de 1868 pelo vice-presidente em exercício, Dr. Carlos de Cerqueira Pinto. 

Em 1875 voltou com a família para a Alemanha, visto que a administração de seus bens naquele país necessitava da sua presença.

História de Blumenau
Schadrack, Carl Wilhelm Eduard